Сергей Сергеевич Болдырев (; 10 мая 1991, Москва) — российский музыкант, вокалист, гитарист, автор песен и основатель экспериментальной рок-группы Cloud Maze.

Биография 
Родился 10 мая 1991 года в городе Москва. В возрасте 7 лет начал заниматься вокалом.
Профессионально увлекся музыкой в 13 лет, начал писать первые песни.

В 2004 году собрал рок группу, которая называлась «The shame». В её состав вошли друзья и одноклассники юного музыканта.

В 2007 году Сергей окончил школу и поступил в университет — Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности .
К 23 годам уже имел два высших экономических образования, дополнительно закончив с красным дипломом Российская Академия народного хозяйства.

Музыкальная карьера 
В 2004 году Сергей организовал музыкальную группу под названием «The shame».

В 2006 году в состоялся первый концерт Сергея в Москве. Это был дебютный концерт группы.

В 2007 году группа отметила своё 3-х летие совместным концертом с группой Ундервуд.

В 2009 году группа The Shame прекратила своё существование на фоне возникших творческих разногласий. После распада группы Сергей начал подбирать людей для нового проекта под названием Cloud Maze .

В 2010 году группа выступила на фестивале в Евпатории совместно с российской хеви-метал группой Ария (группа).

В 2013 году состав группы сформировался окончательно. Стиль музыки приобрёл новые очертания, преобразовавшись в экспериментальный поп-рок.

В мае 2013 года Сергей с группой отправляется в свой первый тур по Италии, который включает в себя шесть концертов в городах Milan , Brescia , Peschiera del Garda и сопровождается двумя интервью на местных радиостанциях Италии.

В октябре 2013 группа отправляется в совместный тур с группой Adaen по городам России и Украины.

Осенью 2014 года Сергей издаёт свой дебютный альбом под названием «Maybe, U Decide». Альбом записывается собственными силами группы Cloud Maze и публикуется на таких каналах дистрибуции, как iTunes, DEEZER, Spotify, Google play, Shazam и прочие.

В октябре 2014 года Сергей Болдырев со своим коллективом отправляется в путешествие по Европе в поддержку дебютного диска «Maybe, U Decide», которое включило в себя выступления в шести странах — Чехия, Италия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Германия. В ходе этой поездки состоялось восемь концертов и два интервью для радиостанций Италии и Амстердама.

В 2015 году журнал Rolling Stone публикует статью о музыканте и группе Cloud Maze.
Также фронтмен Cloud Maze, Сергей Болдырев, удостоился комплиментов от барабанщика австралийской рок-группы AC/DC Криса Слейда.

В марте 2015 года Сергей даёт интервью музыкальному сообществу Jamendo, в котором подробно рассказывает про начинания в музыкальной карьере и дебютный альбом «Maybe, U Decide».

В мае 2015 года Сергей с группой удостоились возможности представлять Россию в большом фестивале «All That Music Matters» в Сингапуре, совместно с такими певцами, как Bastian Baker, Jeremy Loops, Kingston Rudieska, Farryl Purkiss, Mamas Gun и другими.

Два года подряд (2015—2016 г. г.) был участником крупного фестиваля звезд российской эстрады на Выпускном в Crocus City Hall, среди участников фестиваля были Emin, Митя Фомин, Бандэрос, Пицца, Юлия Ковальчук, Виктория Дайнеко, Моя Мишель, Город 312, Глюкоза и другие.

В 2016 году Сергей Болдырев со своим коллективом Cloud Maze был номинирован на две музыкальные премии:

1. «Oops!Choice awards» 2016 в номинации «Прорыв года». Среди номинантов Alekseev, Cloud Maze, Open Kids, Никита Пресняков и группа Multiverse и др.

2. Кандидаты на «Реальная премия MusicBox» в номинации «Вне формата». Не прошли в номинанты. Среди кандидатов на премию Дельфин, On the go, PHARAON, Ассаи, Чаян Фамали, Pompeya и другие.

В 2017 году Сергей Болдырев/Cloud Maze стал лауреатом музыкальной премии "Jagermeister Music Awards 2017" в номинации "People's Choice awards: Russia"

Награды 
1. Победа в номинации «Прорыв года» премии Oops! Choice awards 2016

2. Победа в номинации "People's Choice awards: Russia" премии Jagermeister Music Awards 2017

Коллективы 
Рок-группа Cloud Maze (2013 г. — по н.в.)

Рок-группа The Shame (2004—2013 г.г.)

Видеография, клипы 
 Осень 2016 года клип TTL в ротации двух телеканалов России, Russian MusicBox и Музыка Первого
 Лето 2016 года клип Trick в ротации телеканала Russian MusicBox.
 Зима 2016 года клип Winter, в ротации трёх телеканалов России, Russian MusicBox, НАШЕ ТВ и «Музыка Первого».
Лето 2018 года клип Kleptocussion, в ротации телеканала «Музыка Первого».
Январь 2019 года релиз клипа Doctor

Участие в ТВ-проектах 
 В 2011 году принял участие в проекте на канале Рен ТВ в проекте «Званный ужин»
 В 2012 году на канале Mtv
 В феврале 2013 года принял участие в съёмках программы 10 поводов влюбиться (ссылка) на канале Ю
 Идеальное предложение на канале Ю
 В середине 2016 года стал объектом для обсуждения в программе Модная полиция на канале СТС
 В 2016 году дважды был приглашён на канал Пятница
 Принимал участие в программе Барышня и Крестьянка на канале Пятница

Примечания, публикации 
 Публикация Celebrity TREND
 Интервью в журнале Rolling Stone, пост в  официальном паблике Rolling Stone в ВК
 Интервью Сергея Болдырева для журнала Real Time Music (с.24-25)
 Интервью для Jamendo
 Интервью для «Star Land»
 Интервью Сергея Болдырева для RockPage
 Интервью для журнала ICON
 5 любимых альбомов Сергея Болдырева для портала ModernRock
 Журнал Стильные прически Выпуск № 5 май 2016.
 Публикация на сайте журнала Oops!
 Официальная страничка звезды на сайте Oops!
 Журнал НАША МОЛОДЕЖЬ, Выпуск январь 2016.
 5 любимых фильмов Сергея Болдырева специально для «EAT MUSIC»
 Журнал Ровесник, Выпуск № 11 2014
 Журнал Волшебный, Выпуск № 3 11 февраля
 Журнал Все Звезды, декабрь 2015.
 Публикация на Fashion-concerts
 Публикация на RUEVENTS
 Публикация на сайте журнала Наша Молодежь.